Wilhelm Esser ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Esser (Philosoph) (1798–1854), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Wilhelm Esser (Metallurg) (1878–1932), deutscher Hütteningenieur und Industriemanager
 Wilhelm Esser (Politiker) (1907–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Esser (SS-Mitglied) (1908–??), deutscher Kriminalbeamter und SS-Hauptsturmführer